Alain Gandy ist der Name folgender Personen: 

* Alain Gandy (Schriftsteller) (1924–2015), französischer Offizier und Schriftsteller
 Alain Gandy (Schauspieler) (* 1947), französischer Schauspieler